Qina oder Qinā ist der Name von:

 Gouvernement Qina, ein Gouvernement in Ägypten
 Qina (Stadt), die Hauptstadt dieses Gouvernements
 Qina (Yongsheng) (期纳镇), eine Großgemeinde des Kreises Yongsheng in der chinesischen Provinz Yunnan

weiteres
 Qina (Klage) ist die hebräische Totenklage

Siehe auch:
 Kina (Begriffsklärung)